Ел Очента има више значења:

 Ел Очента (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Очента (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Очента, Анхел Канту (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Очента (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Очента (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Очента (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику